Supernatural ():

Альбомы 
 Supernatural — семнадцатый студийный альбом американской рок-группы Santana (1999).
  — альбом Ben E. King (1975)
 Supernatural — альбом Criss Angel 2003
  — альбом DC Talk (1998)
  — альбом Des’ree (1998)
  — альбом Hillsong (2006)
  — альбом Robben Ford (1999)
  — альбом Sander van Doorn (2008)
  — альбом Stereo MC’s (1990)

Музыканты 
  — американский рэпер (родился 23.4.1970)
  — поп-группа из победителей шоу Popstars (Швеция)
  — поп-рок группа из Глазго, Шотландия

Песни 
 «Supernatural» — песня Крис Дотри
 «Supernatural» — песня Мадонны
 «Supernatural» — песня Кеши с альбома Warrior (альбом Кеши) (2012)
 «Supernatural» — песня Ciara
 «Supernatural» — песня 
 «Supernatural» — песня Midnight Youth
 «Supernatural» — песня Sugababes (2002)
 «The Supernatural» — песня John Mayall & the Bluesbreakers с альбома 1967 года A Hard Road

Фильмы 
  — американский фильм ужасов (1986)

Supernature 
 «Supernature» — альбом дуэта Goldfrapp
 «» — песня французского музыканта Cerrone

См. также 
 Сверхъестественное (телесериал)
 Сверхъестественное (значения)